Владимир Карев:
Карев, Владимир Александрович (род 1959) — российский учёный иммунолог. Лауреат государственной премии в области науки и техники.
Карев, Владимир Николаевич (род. 1949) — российский политик, председатель Тамбовской областной Думы (1996—2011), член Совета Федерации РФ (1996—2002).